Borna Jelić (Zagreb, 7. srpnja 1993.) osnivač je i voditelj organizacije za izradu kvizova Vortex Quiz Factory. Trenutno djeluje na području grada Zagreba i okolice.

Životopis 
Rođen i odrastao u Zagrebu u djetinjstvu je razvio znatiželju i ljubav prema općenitom znanju. Kroz osnovnu školu bavi se pisanjem konferansi i voditeljskih progama, pjesama, vodi priredbe i programe te usput započinje glazbeno putovanje kroz školski tamburaški orkestar. Sudionik škole stvaralaštva Novigradsko proljeće 2006.-2008. Kao član fotografske sekcije.
U srednjoj školi (Gimnazija Lucijana Vranjanina) nastavlja s voditeljskim angažmanima, pridružuje se školskom zboru te svira u školskom bendu. Početkom srednjoškolskog obrazovanja upisuje Dramsko učilište ZKM-a kod dramske pedagoginje Ines Škuflić te tamo ostaje 4 godine. Sudjeluje u brojnim produkcijskim predstavama, a u mjuziklu Cat Blues igra u stalom postavu. Sudjeluje na Govorničkoj školi Ivo Škarić gdje uspješno završava prvi stupanj.

Po završetku srednje škole upisuje jednosmjernu povijest na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, ali nikada ne završava visoko obrazovanje.

Karijera 

Po odlasku s fakulteta mijenja mnoge poslove, a najviše se zadržao u ugostiteljstvu i network marketingu. Nakon nekoliko neuspjelih projekata zajedno bratom otvara vlastiti kafić u kojem počinje raditi kvizove, ali zbog pandemije kafić se zatvara.
U sklopu Caffe bara Vortex 2019. nastaje Vortex Quiz Factory, jer je održavanje kvizova proširio na još nekoliko lokacija. Do 2023. okuplja tim od 7 ljudi, od kojih još dva voditeljska para i širi poslovanje diljem Zagreba i okolice, što mu postaje primarna djelatnost.

Glazba 
Još u nižim razredima osnovne škole pridružuje se školskom tamburaškom orkestru gdje prolazi većinu tamburaških instrumenata, ali već iduće godine prelazi u KUD Croatia gdje ostaje 7 godina kao basist i primaš. U međuvremenu, zajedno s ocem i bratom, osniva Tamburaški sastav Švaleri, koji nakon izmjene članova sve do danas djeluje pod imenom TS Rezerva. Nakon izmjene članova prelazi na basprim.
U periodu od 2019. do 2021. voditelj dječjeg podmlatka i tamburaške sekcije KUD-a Vrhovje župe Dubranec.

Ostalo 
Od 2017. tajnik i član Pikado kluba Knežija.